Кривицкая — фамилия:

 Кривицкая, Александра Сергеевна (1899—1983) — советская украинская актриса.
 Кривицкая, Елена Сергеевна (род. 1987) — украинская спортсменка.

См. также 
 Кривецкая